Александр Викторович Тютин (род. 25 ноября 1962, Подольск) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр. Заслуженный артист России (2021).

Биография 
Александр Тютин родился 25 ноября 1962 года в подмосковном городе Подольске.

В 1978—1979 годах учился в Москве в физико-математической школе-интернате № 18 (сегодня: Специализированный учебно-научный центр — школа-интернат имени А. Н. Колмогорова) при МГУ (одногодичный поток).

Окончил музыкальную школу.

В 1983 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ), получив специальность «инженер оптик-исследователь». Во время учёбы играл в студенческом театре МЭИ под руководством . С 1987 года этот театр стал именоваться Московский театр «Игроки».

В 1985—1987 году служил в Советской армии, занимаясь радиообслуживанием самолётов.

B 1992 году окончил режиссёрский факультет Щукинского училища (мастерская M. Р. Tep-Захаровой).

С 1987 по 1995 года входит в труппу театра «Игроки», играет в спектаклях, выступает в качестве режиссёра-постановщика. Играет в антрепризах.

С 2015 года актёр Московского губернского театра. Лауреат премии ФСБ в 2015 году за достойное воплощение на экране образов военных и офицеров разведки и органов ФСБ.

Творчество

Роли в театре 
 «Черта» — Аркаль («Фабрика театральных событий» М. Горевого)
 «Путём взаимной переписки» — Иван Алтынник (также сорежиссёр)

Актёр кино 

Снимался в клипе группы Кар-мен Лондон-гудбай

Озвучивание ролей 
 2005 — Мужской сезон. Бархатная революция
 2008 — Пари — Серый (роль Сергея Чонишвили)
 2015 — Безумный Макс: Дорога ярости — Несмертный Джо
 2015 — Агенты А.Н.К.Л. — дядя Руди
 2016 — Коллектор — Роман Петрович
 2016 — Великолепная семёрка — Тёрнер

Примечания

Литература

Ссылки 
 Александр Тютин — официальный сайт актёра.
 Александр Тютин на сайте www.ruskino.ru.

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Театральные режиссёры России
Выпускники СУНЦ МГУ
Выпускники МЭИ